Евсинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Евсинское сельское поселение — входит в Искитимский район Новосибирской области
 Евсинское сельское поселение — входит в Голышмановский район Тюменской области